Gostilja kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Gostelja, vattendrag, Federationen Bosnien och Hercegovina,

Bulgarien 

 Gostilja (vattendrag), Pleven, 
 Gostilja (distrikt), Pleven, Obsjtina Dolna Mitropolija, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Bulgarienförgreningar